Maddalena leggente – dipinto di Ambrogio Benzone
 Maria Maddalena leggente – dipinto del Correggio
 Maddalena leggente – dipinto di Rogier van der Weyden